Matías Rodríguez puede referirse a:

 Matías Rodríguez Conde (s. XX), militar argentino;
 Matías Rodríguez Inciarte (1948-), economista español;
 Matías Nicolás Rodríguez (1986-), futbolista argentino; o
Matías Rodríguez (1987-), piloto argentino.